Ел Манати има више значења:

 Ел Манати (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Манати (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Манати (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику